Остин Мэст (, 1972) — американский ботаник.

Биография 
Остин Мэст родился в 1972 году. В 2000 году он получил степень доктора философии в Висконсинском университете в Мадисоне. 

Мэст описал более 170 видов растений.

Научная деятельность 
Остин Мэст специализируется на семенных растениях. Его исследования включают в себя темы, находящиеся на стыке эволюции растений, экологии, биогеографии и систематики. Темы текущих исследовательских проектов Остина включают филогенетику, биогеографию и экологическую диверсификацию подсемейства Grevilleoideae, а также наиболее распространённых подсемейств семейства Proteaceae в южном полушарии.

Избранные публикации 
 Sauquet, H., P. H. Weston, C. L. Anderson, N. P. Barker, D. J. Cantrill, A. R. Mast, and V. Savolainen. 2009. Contrasted patterns of hyperdiversification in Mediterranean hotspots. Proceedings of the National Academy of Sciences 106: 221–225.
 Givnish, T. J., K. C. Millam, A. R. Mast, T. B. Patterson, T. J. Theim, A. L. Hipp, J. M. Henss, J. F. Smith, K. R. Wood, and K. J. Sytsma. 2009. Origin, adaptive radiation and diversification of the Hawaiian lobeliads. Proceedings of the Royal Society B 276: 407–416.
 Mast, A. R., C. L. Willis, E. H. Jones, K. M. Downs, and P. H. Weston. (2008). A smaller Macadamia from a more vagile tribe: inference of phylogenetic relationships and divergence times in Macadamia and relatives (tribe Macadamieae; Proteaceae). American Journal of Botany 95: 843–870.
 Mast, A. R. and K. Thiele. 2007. Transfer of Dryandra to Banksia. Australian Systematic Botany 20: 63–71.
 Mast, A. R., S. Kelso, and E. Conti. 2006. Are any primroses (Primula) primitively monomorphic? New Phytologist 171: 605–616.
 Mast, A. R. and E. Conti. 2006. The primrose path to heterostyly. New Phytologist 171: 439–442.
 Mast, A. R., E. H. Jones, and S. P. Havery. 2005. An assessment of old and new DNA sequence evidence for the paraphyly of Banksia with respect to Dryandra (Proteaceae). Australian Systematic Botany 18: 75–88.
 Mast, A. R., D. M. S. Feller, S. Kelso, and E. Conti. 2004. Buzz-pollinated Dodecatheon originated from within the heterostylous Primula subgenus Auriculastrum (Primulaceae): A 7-region cpDNA phylogeny and its implications for floral evolution. American Journal of Botany 91: 926–942.
 Berry, P. E., W. J. Hahn, K. J. Sytsma, J. C. Hall, and A. Mast. 2004. Phylogenetic relationships and biogeography of Fuchsia (Onagraceae) based on noncoding nuclear and chloroplast DNA data. American Journal of Botany 91: 601–614. 
 Mast, A. R., and R. Nyffeler. 2003. Using a null model to recognize significant co-occurrence prior to identifying candidate areas of endemism. Systematic Biology 52: 271–280.
 Mast, A. R., and T. J. Givnish. 2002. Historical biogeography and the origin of stomatal distributions in Banksia and Dryandra (Proteaceae) based on their cpDNA phylogeny. American Journal of Botany 89: 1311–1323.

Примечания

Ссылки 
 Biological science faculty member: Dr. Austin R. Mast

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Преподаватели Университета штата Флорида